Lee Krasner – espressionista statunitense
Pollock-Krasner House di Long Island
Milton R. Krasner – direttore della fotografia statunitense